Меса де лас Тунас има више значења:

 Меса де лас Тунас (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де лас Тунас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику